Дже́ймс Трои́зи (; 3 июля 1988, Аделаида, Австралия) — австралийский футболист, полузащитник клуба «Уэстерн Юнайтед» и сборной Австралии. Участник Олимпийских игр 2008 года и чемпионата мира 2014 года.

Клубная карьера 

В январе 2007 года Троизи подписал свой первый профессиональный контракт с английским «Ньюкасл Юнайтед», за молодёжную команду которого он выступал. Он принимал участие в товарищеских матчах в межсезонье, а также регулярно оказывался на скамейке запасных в матчах Премьер-лиги и Кубка УЕФА, но официальный дебют за клуб так и не состоялся. Интерес к Джеймсу проявляли английские, испанские клубы и голландская «Рода».

В августе 2008 года Джеймс перешёл в турецкий «Генчлербирлиги», подписав контракт на три года. 14 сентября в матче против «Эскишехирспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 25 октября в поединке против «Денизлиспора» Троизи забил свой первый мяч за клуб. 24 января 2009 во встрече против «Кайсериспора» Джеймс сделал хет-трик.

В июле 2009 года Джеймс подписал четырёхлетний контракт с «Кайсериспором». 9 августа в матче против своего бывшего клуба «Генчлербирлиги» он дебютировал за новую команду. 15 октября 2011 года в матче против «Бешикташа» Троизи забил свой первый гол за клуб. В этом же сезоне с 10 мячами он стал лучшим бомбардиром команды.

22 августа 2012 года итальянский «Ювентус» подписал с Троизи контракт на четыре года, но половина прав сразу же была продана «Аталанте» как часть компенсации за переход Маноло Габбьядини. 26 августа в матче против римского «Лацио» Джеймс дебютировал в Серии А, выйдя на замену вместо Эсекьеля Скелотто. В сентябре 2013 года для получения игровой практики Троизи вернулся на родину в «Мельбурн Виктори». 12 октября в матче против «Мельбурн Харт» он дебютировал в Эй-лиге. 18 октября в поединке против «Аделаида Юнайтед» Джеймс забил свой первый гол за «Мельбурн Виктори». В 2014 году в матчах азиатской лиги чемпионов против тайского «Муангтонг Юнайтед», японского «Иокогама Ф. Маринос» и китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Таобао он забил по голу.

Летом 2014 года «Ювентус» полностью выкупил трансфер Троизи у «Аталанты» за 3 млн евро. Для получения игровой практики Джеймс был сразу же отдан в аренду в бельгийский «Зюлте-Варегем». 13 сентября в матче против «Васланд-Беверен» он дебютировал в Жюпиле лиге. 19 сентября в поединке против «Шарлеруа» Троизи забил свой первый гол за новую команду.

Летом 2015 года Джеймс перешёл в аравийский «Аль-Иттихад». 19 сентября в матче против «Аль-Фейсали» он дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии. Через полгода Троизи присоединился к китайскому «Ляонин Хувин». 6 марта в матче против «Шицзячжуан Эвер Брайт» он дебютировал в чемпионате Китая.

Летом того же года Джеймс вернулся в «Мельбурн Виктори», подписав однолетний контракт. Летом 2017 года Троизи согласовал с «Мельбурн Виктори» новый двухлетний контракт.

5 октября 2019 года Троизи подписал двухлетний контракт с «Аделаидой Юнайтед». 14 декабря 2020 года контракт Троизи и «Аделаиды Юнайтед» был расторгнут по взаимному согласию сторон.

После ухода из «Аделаиды Юнайтед» Троизи присоединился к «Уэстерн Сидней Уондерерс», подписав контракт на два сезона.

Международная карьера 
В 2008 году в составе олимпийской сборной Австралии Троизи принял участие в Олимпийских играх в Пекине. На турнире он сыграл в матчах группового этапа против команд Кот-д’Ивуара и Аргентины.

22 марта 2008 года в матче против сборной Сингапура Джеймс дебютировал за сборную Австралии. 5 июня 2011 года в товарищеском поединке против сборной Новой Зеландии Троизи забил свой первый мяч за национальную команду, реализовав пенальти в конце встречи.

В 2014 году Джеймс попал в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против Чили и Испании.

В начале 2015 года Троизи принял участие в домашнем Кубке Азии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Кувейта, ОАЭ, Китая и дважды Южной Кореи. В поединках против новозеландцев и корейцев Джеймс забил по голу и помог сборной завоевать трофей.

В 2017 году Троизи принял участие в Кубке конфедераций в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Камеруна и Чили. В поединке против чилийцев Джеймс забил гол.

Голы за сборную Австралии

Достижения 
Международные

 Австралия
  Кубок Азии — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ФК «Генчлербирлиги»
 Профиль на сайте Футбольной федерации Австралии
 Профиль на сайте Oz Football
 

Футболисты Австралии
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Уэстерн Юнайтед»